А́льгирдас Ка́зевич Будри́с (; 3 марта 1939, дер. Вяртимай Байсогалской волости Радвилишкского района Шяуляйского уезда Литвы)
— литовский кларнетист-виртуоз, педагог, музыкально-общественный деятель. Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1979), доцент (1980), профессор (1985); брат музейщика и искусствоведа Ромуальдаса Будриса и искусствоведа Стасиса Будриса.

Биография 
В 1957 году окончил Каунасскую музыкальную десятилетку по классу кларнета В. Безумаса. В 1963 году окончил Литовскую государственную консерваторию по классу кларнета И. К. Ясенки. С 1963 года преподавал в консерватории. Ещё будучи студентом, работал в оркестре Государственного академического театра драмы, затем в симфоническом оркестре Государственной филармонии.

В 1964—1968 годах учился в заочной аспирантуре при Ленинградской государственной консерватории под руководством В. И. Генслера, а с 1968 года был ассистентом-стажёром (под руководством профессора В. Н. Красавина).

В 1970—1971 годах стажировался в Парижской консерватории в классе профессора Жака Лансло. В 1958—1978 годах был солистом концертмейстером симфонического оркестра Государственной филармонии Литвы, руководителем и участником квинтета духовых инструментов Литовской филармонии.
1972—1975 годы провёл в Каире в качестве профессора-эксперта Высшей национальной консерватории, где вёл активную исполнительскую и методическую деятельность, готовил молодых арабских музыкантов. С 1976 года заведующий кафедрой духовых инструментов Литовской государственной консерватории, с 1980 года — доцент, с 1985 — профессор.

1986—1988 годах — директор и художественный руководитель Государственной филармонии Литвы. В 1992—2012 годах художественный руководитель оркестра духовых инструментов , с которым участвовал во многих международных конкурсах и фестивалях.

На протяжении своей творческой жизни Альгирдас Будрис выступал с камерными концертами во многих странах мира (США, республики СССР, Канада, Германия, Франция, Финляндия, Норвегия, Австрия, Италия и другие). Многие современные литовские композиторы посвятили ему свои произведения. Большая часть исполненных произведений хранится в фондах Литовского радио (более 150 записей). Записано 9 компакт-дисков.

Автор методических работ для кларнета, сборников пьес, различных переложений для кларнета.
С 1984 года — член Международной ассоциации кларнета.
С 2011 года — профессор, заведующий кафедрой инструментальной музыки Академии музыки Университета Витаутаса Великого.
Его имя значится среди 40 лучших кларнетистов мира (книга П. Вестон ).

Среди многочисленных учеников:

К. Блююс — директор Каунасской консерватории им. Ю. Груодиса;

В. Жемайтис — преподаватель музыкальной гимназии в Каунасе;

А.Талочка — концертмейстер группы кларнетов оркестра Литовской Национальной филармонии, преподаватель Литовской академии музыки и театра и Школы искусств им. М. К. Чюрлёниса, лауреат международных конкурсов;

А. Довейка был концертмейстером группы кларнетов оркестра Литовской Национальной филармонии, оркестра Театра оперы и балета Литвы, преподавателем Школы искусств имени М. К. Чюрлёниса (трагически погиб);

Ю. Чернюс — доцент Литовской академии музыки и театра, концертмейстер и дирижёр оркестра духовых инструментов «Trimitas», артист оркестра Литовской Национальной филармонии, Литовского государственного оркестра, Каирского симфонического оркестра;

П. Нарушис — профессор клайпедского филиала Академии музыки и театра.

А.Пупкявичюс — преподаватель вильнюсской музыкальной школы, бывший заведующий отделением духовых инструментов Вильнюсского музыкального училища им. Таллат-Кялпши (ныне — консерватория);

А. Федотавас — доцент Литовский академии музыки и театра по классу саксофона, участник и лауреат многих джазовых фестивалей;

Д. Кишунас — лауреат международного конкурса имени Е. А. Мравинского и другие.

Некоторое время у маэстро занимался известный саксофонист, джазовый музыкант, лауреат Национальной премии Литвы Пятрас Вишняускас.

Ученик Будриса Мохамед Хамди из Каира, преподает в Каирской академии музыки, выступает как солист-кларнетист с симфоническим
оркестром Каира и оркестром Каирского оперного оркестра уже более двадцати лет.

Награды и почётные звания 
 1979 — Заслуженный деятель искусств Литовской ССР;
 1998 — Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса;
 1998 — Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства;
 2009 — Почётный гражданин Радвилишкского края.

Дискография 
 В. А. Моцарт, Квинтет № 6 для кларнета, двух скрипок, альта и виолончели. Исполнители: А. Будрис (кларнет) и Заслуженный государственный квартет ЛССР. Мелодия ‎- 33Д-27671, Мелодия ‎- 33Д-27672. 1970.
 Л. Бетховен, Септет для скрипки, альта, валторны, кларнета, фагота, виолончели и контрабаса op. 20. Исполнители: Э. Паулаускас, Ю. Фледжинскас, А. Рачкаускас, А. Будрис, Ю. Сланкаускас, Р. Куликаускас, З. Жукас. Мелодия ‎- 33Д-030349, Мелодия ‎- 33Д-030350. 1971.
 Произведения А. Онеггера, К. Сен-Санса, Р. Шумана, Н. Ракова, Я. Медыньша для кларнета и фортепиано. Исполнители: Ю. Будрис (кларнет) и С. Эйдуконите (фортепиано). Мелодия ‎- 33Д-032759, Мелодия ‎- 33Д-032760. 1972.
 «Произведения К. В. Банайтиса». Трио для скрипки (Ю. Дварионас), кларнета (А. Будрис) и арфы (Л. Хетагурова). Мелодия — 33D-032978.
 В. А. Моцарт, Концерт для кларнета с оркестром A-dur, K 622. Я. Стамиц, Концерт для кларнета с оркестром B-dur, № 38. Исполнители: А. Будрис (кларнет) и Литовский камерный оркестр п/у С. Сондецкиса. Мелодия ‎- С10-15557-8. 1981.
 И. Брамс, Две сонаты для кларнета и фортепиано. Исполнители: Ю. Будрис (кларнет) и П. Стравинскас (фортепиано). Мелодия ‎- С10-17765-6. 1982.
 Клайпедский брасс-квинтет, А. Будрис, И. Зеленкаускайте, Каунасский биг-бенд. Золотой CD 2006. Lietuvos Muzikų Sąjunga ‎- LMSMBCD — 081.
 Best Lithuanian Performers. К. Стамиц, Концерт № 4 для двух кларнетов с оркестром. В. А. Моцарт, Квинтет для кларнета, двух скрипок, альта и виолончели A-dur. Ф. Мендельсон, Концертная пьеса d-moll № 2 op. 114 для двух кларнетов c оркестром. Исполнители: А. Будрис, М. Декснис (кларнеты), «Камерата Кдайпеда», Струнный квартет им. Чюрлёниса. BOD Group. BODCMF003.
 «Последние записи Раймундаса Катилюса» с участием А. Будриса (кларнет) и С. Окрушко (фортепиано). Bonifa 1131.
 «Vytautas Laurušas. Discorso Concitato». LMIPC CD 044. (С участием А. Будриса)
 Произведения Витаутаса Баркаускаса в исполнении Г. Кремера, Ю. Башмета, А. Будриса, Р. и З. Ибельгауптов, Р. Катилюса, С. Окрушко, Вильнюсского струнного квартета, Р. Зубоваса, С. Зубовене, Литовского камерного оркестра п/у С. Сондецкиса и струнной группы Симфонического оркестра Литовской национальной филармонии п/у Р. Шервеникаса. Вильнюсская студия пластинок. 2001. VSCD-101.
 «Jurgis Juozapaitis, Tower Counterpoints». 2005. LMIPC CD 031. (С участием А. Будриса)
 «Discorsi. David Geringas plays Vytautas Laurušas». Profil Medien GmbH. 2009. (С участием А. Будриса)
 «Lithuanian Music in Context I. Lessons of the Avant-Garde». (На CD I — Б. Горбульскис, Концерт для кларнета и симфонического оркестра; А. Будрис и Литовский национальный симфонический оркестр п/у Б. Дварионаса.) 2011. LMIPC CD 065—066.

Примечания

Литература 
 А. Черных. Советское духовое инструментальное искусство. Справочник. М. Советский композитор. 1989. Стр.152. ISBN 5-85285-029-2
 С.Болотин. Биографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Л. Музыка. 1969. Стр. 19.
 Нарбутене О. Альгирдас Будрис//Портреты советских исполнителей на духовых инструментах (сост. и ред. Ю. А. Усов). М. Советский композитор. 1989. ISBN 5-85285-016-0
 Vaclovas Juodpusis. Algirdas Budrys. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). — Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. Стр. 294.
 Vaclovas Juodpusis. Algirdas Budrys. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. Стр. 561. ISBN 5-420-01486-6
 Борис Турчинский. «Иерусалимский Дивертисмент», очерки о музыке и музыкантах, «Кларнетист, педагог, музыкальный деятель». Изд. «Клик», Иерусалим, 2016 г., стр.152-169.

Ссылки 
 Филармония Литвы
 Исполняет Альгирдас Будрис
 Альгирдас Будрис https://web.archive.org/web/20140819084553/http://www.interfax.by/event/42079
 Энциклопедия кларнета http://maistre1.narod.ru/clarinet.htm
 Декрет Сейма Литовской Республики о награждении Орденом Великого князя Литовского Гядиминаса
 Страница, посвящённая Альгирдасу Будрису, на сайте Информационного центра исполнителей литовской музыки
 

Кларнетисты СССР
Академические музыканты СССР
Кларнетисты по алфавиту
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР